ARA Veinticinco de Mayo (V-2) – Portaerei Classe Colossus appartenuta in precedenza prima alla Royal Navy e poi alla Marina Reale Olandese e dal 1968 fino alla sua demolizione all'Argentina
ARA Veinticinco de Mayo (C-2) – Incrociatore argentino della classe Trento costruito in Italia